541-й ближнебомбардировочный авиационный полк
 541-й гаубичный артиллерийский полк
 541-й гаубичный артиллерийский полк большой мощности
 541-й гаубичный артиллерийский полк РГК (РВГК)
 541-й гренадерский полк
 541-й парашютный пехотный полк
 541-й пехотный полк
 541-й стрелковый полк

sl:Seznam polkov po zaporednih številkah (500. - 549.)#541. polk